Als Elbebrücke Wittenberg werden zwei Brückenbauwerke über die Elbe bei Lutherstadt Wittenberg bezeichnet:

* Elbebrücke Wittenberg (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke
 Elbebrücke Wittenberg (Straße), eine Straßenbrücke